Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 1997 — соревнование по фигурному катанию среди российских фигуристов сезона 1996—1997 года, организуемое Федерацией фигурного катания на коньках России.

На чемпионате 1997 года спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду.

Проводился чемпионат в Москве с 26 по 29 декабря 1996 года.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Чемпионат на сайте fsonline.ru

Чемпионаты России по фигурному катанию
1996 год в фигурном катании
Россия
Зимние виды спорта в сезоне 1996/1997
Чемпионаты России в 1997 году
1997 год в фигурном катании